Илью́шин — русская фамилия. Известные носители:
 Ильюшин, Алексей Антонович (1911—1998) — механик, член-корреспондент АН СССР.
 Ильюшин, Владимир Сергеевич (1927—2010) — советский и российский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, сын С. В. Ильюшина.
 Ильюшин, Иван Макарович (1903—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член-корреспондент АН Белорусской ССР. 
 Ильюшин, Игорь Иванович (род. 1961) — украинский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Ильюшин, Сергей Владимирович (1894—1977) — советский авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда.

Другие значения 
 Ильюшин Финанс Ко
 Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина

См. также 
 Илюшин
 Ильюшино
 Улица Ильюшина